Berserk o ira berserker (berserksgangr) - furia nel combattimento presso i popoli vichinghi 
 Berserk – manga e anime di Kentarō Miura
 Berserk – videogioco del 2004
 Berserk – terminologia di Neon Genesis Evangelion
 Berserk – romanzo di Ally Kennen del 2007
 Il cerchio di sangue (Berserk!) – film del 1967 diretto da Jim O'Connolly

Pagine correlate 
 Berserker (disambigua)